Smitti kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mitti (ö i Finland), Norra Österbotten, Brahestad, 
 Smitti (ö i Finland), Norra Österbotten, Brahestad, 

Robotskapade Finlandförgreningar